2704 Юліан Льове — астероїд головного поясу

 Аскелл Льове (1916–1994) — ісландський (шведський) ботанік
 Доріс Бента Марія Льове (1918–2000) — шведський ботанік, біогеограф, фахівець в галузі генетики рослин
 Карл Льове (1796–1869) — німецький композитор, співак (баритон), диригент і органіст